Getijde (waterbeweging), zoals eb en vloed
 Getijde (gebed), voorgeschreven dagelijkse gebeden voor geestelijken en monniken
 Getijdenveld, verschijnsel dat zich voordoet als twee massa's binnen elkaars zwaartekrachtveld komen